Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 941-es és 941A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

941-es busz (Budapest)
941A busz (Budapest)megszűnt szilveszteri járat

941-es busz (Pécs)